Vanci ima više značenja:
 Vanci (Verona)
 Vanci (Vičenca)